Сен-Денуа́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пленёф-Валь-Андре. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22286.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к западу от Парижа, в 75 км северо-западнее Ренна, в 27 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 452 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 257 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 199 были экономически активными, 58 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 199 активных работали 195 человек (107 мужчин и 88 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 58 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век)
 Монументальный крест XVI века. Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор